Veillon ist der Familienname folgender Personen:
 Adrien Veillon (1864–1931), französischer Mediziner und Bakteriologe
 Auguste Veillon (1834–1890), Schweizer Maler

 François Veillon (1793–1859), Schweizer Politiker und Richter
 Henri Veillon (1865–1932), Schweizer Physiker
 Pierre-François Veillon (* 1950), Schweizer Politiker
 Vincent Veillon (* 1986), Schweizer Satiriker